

Personen 
 Tola (Bijbel), een richter uit de Hebreeuwse bijbel
 Erjon Tola (1986), een Albanees skiër
 Kejsi Tola (1992), een Albanees zangeres
 Robe Tola (1985), een Ethiopisch loopster
 Tadese Tola (1987), een Ethiopisch loper
 Tamirat Tola (1991), een Ethiopisch loper
 Tesfaye Tola (1974), een Ethiopisch loopster en winnares van olympisch brons
 Workenesh Tola (1977), een Ethiopisch loopster

Andere 
 Tola (gewicht), een oude Indisch gewichtsuitdrukking
 Tola (houtsoort), een houtsoort
 Tola (Nicaragua), een gemeente in Nicaragua

Zie ook 
 Tolla (doorverwijspagina)